{{DISPLAYTITLE:(15596) 2000 GZ95}}

A (15596) 2000 GZ95 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 2000. április 6-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15501–16000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói